Jean Katherine Macdonald FSA (1920 - 27 de junio de 2021) fue una arqueóloga y conservadora de museos escocesa. Fue prehistoriadora, especializada en la prehistoria de Londres.

Biografía 
Macdonald formó parte del equipo formado por W. F. Grimes para recrear el Museo de Londres tras la Segunda Guerra Mundial en el Palacio de Kensington. Al principio trabajó como secretaria de Grimes, pero se licenció en arqueología, en el Birkbeck College. Se especializó en prehistoria y, cuando el Museo de Londres y el Museo Guildhall se fusionaron en 1975, en el Museo de Londres, Macdonald diseñó la primera galería de prehistoria.

Macdonald fue elegida miembro de la Sociedad de Anticuarios de Londres en mayo de 1978. Se jubiló del museo de Londres en 1985. Tras su jubilación, fue secretaria honoraria de la London and Middlesex Archaeological Society de 1986 a 1990. Asistía regularmente a los servicios religiosos de la iglesia de Crown Court.

Selecciona publicaciones 

 Collins, D., Macdonald, J., Barratt, J., Canham, R. Un., Merrifield, R. Y Hurst, J. G. (1976). La arqueología del área de Londres: problemas y conocimiento actuales.
 Macdonald, J. (1978). "Una daga de Edad del Hierro en el Real Ontario Museo". En: Collectanea Londiniensia: estudios en arqueología de Londres y la historia presentaron a Ralph Merrifield. pp. 44-52.

Referencias 

Centenarios de Escocia
Fallecidos en 2021
Nacidos en 1920